Открытый чемпионат Уэльса по снукеру 2005 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Newport Center, Ньюпорт, Уэльс, с 17 по 23 января 2005 года. Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Стивена Хендри со счётом 9:8. Для О'Салливана это была вторая победа на этом турнире подряд.

Результаты

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на top-snooker 
 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Уэльса по снукеру
2005 год в снукере
2005 год в Уэльсе
Спортивные соревнования в Ньюпорте
Спорт в Великобритании в 2005 году
Январь 2005 года